Ільїче́вський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Абайського району Карагандинської області Казахстану. Адміністративний центр — село Юбілейне.

Населення — 1264 особи (2009; 1899 в 1999, 2277 у 1989).

Станом на 1989 рік існувала Ільїчевська сільська рада (села Джон, Карнак, Майбурнак, Тасзаємка, Юбілейне). 2007 року було ліквідовано село Карнак.

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи Абайського району (Карагандинська область)